Litargus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Wilhelm Ferdinand Erichson 1846. Litargus ingår i familjen vedsvampbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vedsvampbaggar
Litargus